Codex Tischendorfianus est une expression latine signifiant , qui fut découvert par Constantin von Tischendorf.

Manuscrits bibliques

 Codex Tischendorfianus I (0106 Gregory-Aland) — fragmentes de Évangile selon Matthieu en grecque onciale; ;
 Codex Tischendorfianus II (081 Gregory-Aland) — fragmentes des 2 Corinthiens en grecque onciale; ;
 Codex Tischendorfianus III (039 Gregory-Aland) — fragmentes des deux Évangiles (Luc et Jean) en grecque onciale; ;
 Codex Tischendorfianus IV (036 Gregory-Aland) — des quatre Évangiles en grecque onciale; ;
 Codex Tischendorfianus V (lectionaire 293 Gregory–Aland) — ; palimpsest ();
 Codex Tischendorfianus XII — bilingue manuscrit des quatre Évangiles en syriaque et arabe langues.